Niemcy:
 Vordorf – dzielnica gminy Tröstau w powiecie Wunsiedel im Fichtelgebirge, w kraju związkowym Bawaria
 Vordorf – gmina w kraju związkowym Dolna Saksonia, w powiecie Gifhorn